Station Antwerpen-Zuid, een station in de Belgische stad Antwerpen
 Station Brussel-Zuid, een station in de Belgische hoofdstad Brussel
 Zuidstation (metrostation), metrostation in de Belgische hoofdstad Brussel
 Station Gent-Zuid, het verdwenen eerste station in de Belgische stad Gent